Huautla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huautepec (ort), Oaxaca, 
 Huautla de Jiménez (ort), Puebla, 
 Huautla, Hidalgo, ort, 
 Huautla, Morelos, ort, Tlaquiltenango, 
 Huautla, Guerrero, ort, General Heliodoro Castillo, 
 Huautla (kommun), Hidalgo, 
 Huautla, Veracruz, ort, Ixcatepec, 
 Huautla, Puebla, ort, Chiconcuautla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar